

Persone 
 Giuseppe Baretti – critico letterario, traduttore, poeta, scrittore, drammaturgo e linguista italiano
 Pier Cesare Baretti – giornalista e dirigente sportivo italiano
 Eraldo Baretti (1846-1895) – commediografo italiano

Geografia 
 Punta Baretti – montagna del massiccio del Monte Bianco

Altro 
 Il Baretti – rivista fondata da Piero Gobetti
 Memorial Pier Cesare Baretti – torneo calcistico estivo amichevole